Pingis is de aanduiding van een regio in noord Zweden, binnen de gemeente Kiruna. Afgeleiden zijn:
Pingisberg
Pingisheuvelrug
Pingismeer
Kleine Pingismeer
Pingisrivier.